Cerqueira peut faire référence à :

Patronymes  
 Carolina Cerqueira (née en 1956), femme politique angolaise.
 David Cerqueira (né en 1973), scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée français.
 Francisco de Lima Cerqueira (1728-1808), architecte portugais.
 Murilo Cerqueira (né en 1997), footballeur brésilien.

Toponymes 
 Cerqueira César, une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo.
 Dionísio Cerqueira, une ville brésilienne de l'ouest de l'État de Santa Catarina.